Åkerström oder Åkerstrøm ist der Familienname folgender Personen:

 Dion Åkerstrøm (* 1973), dänischer Bahnradsportler und Trainer
 Fabian Åkerström (* 1988), schwedischer Tischtennisspieler
 Fred Åkerström (1937–1985), schwedischer Liedermacher
 Frida Åkerström (* 1990), schwedische Leichtathletin
 Jan-Erik Åkerström (* 1935), schwedischer Bobsportler
 Rolf Åkerström (* 1960), schwedischer Bobsportler